Полтавець Валентин Миколайович — український футболіст.
 Полтавець Віктор Васильович — Народний художник України.
 Полтавець Віктор Іванович — екс-міністр вугільної промисловості України.

Див. також
 Полтавець-Остряниця Іван Васильович
 Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна

Українські прізвища